Сейм чи сойм () — назва шляхетських зборів, а згодом — представницького органу влади взагалі, зокрема законодавчих органів у Великому князівстві Литовському і Руському та Речі Посполитій, Карпатській Україні (1939), Польській республіці (1945–1990), Литві та Латвії (після 1920 р.); нижня палата парламенту в Польській республіці у 1921–1939 рр. та після 1990 р.; в Австро-Угорщині існували крайові сойми Королівства Галичини та Володимирії та Герцогстві Буковина. А також пропонована назва нереалізованого Державного Сейма Української Держави та історіографічна назва Генеральних зборів Війська Запорозького, які з часом мали перетворитись у однойменний орган влади.

Слова «сейм», «сойм» походять від , утвореного від прийменника *sъn («зі») і дієслова *jьmǫ («беру», «йму»), буквально — «зібрання», «збори». Схожу етимологію має також і , «сонм» і , «снем» (від  — фонетичного варіанта *sъjьmъ/*sǫjьmъ).

Сучасні 
 Сейм Республіки Польща () — нижня палата Національної Асамблеї Республіки Польща.
 Сейм Латвії () — парламент Латвії;
 Сейм Литовської Республіки () — парламент Литви;
 Сейм Фінляндії (Едускунта) — парламент Великого князівства Фінляндського, згодом — незалежної Фінляндії.

Історичні 
 Сейм Королівства Польського — парламент Польського королівства до Люблінської унії, коли він був об'єднаний з сеймом ВКЛ у сейм Речі Посполитої;
 Сейм Великого Князівства Литовського — парламент Великого князівства Литовського;
 Сейм Речі Посполитої () — парламент Речі Посполитої з 15 по 18 століття;
 Чотирирічний сейм — сейм, зібраний 6 жовтня 1788 року у Варшаві, що мав на меті всеохопне реформування Речі Посполитої і повернення їй статусу суверенної держави.
 Віленський сейм () — представницький орган населення Серединної Литви;
 Буковинський сейм — представницько-законодавчий орган австрійської провінції Герцогство Буковина у 1861–1918 роках;
 Галицький сейм (сойм) — представницько-законодавчий орган австрійської провінції Королівство Галичини та Володимирії у 1861–1918 роках; теж планована назва майбутнього парламенту ЗУНР.
 Красноставський сейм 1447 — з'їзд польських магнатів у Красноставі, який оформив взаємовідносини між Королівством Польським і Великим князівством Литовським після обрання на польський престол Казимира IV.
 Сойм Карпатської України — законодавчий орган автономного Закарпаття у 1939 році;
 Великий Вільнюський сейм () — з'їзд представників литовського національного руху у Вільно 4—5 грудня 1905 року;

Іноді в історичній літературі назву «сейм» застосовують також до чеського снема, рейхстага Священної Римської імперії та угорських Державних зборів (Országgyűlés).

Топонім 

 Сейм — річка, ліва, найбільша притока Десни;
 Сейм — адміністративний центр Сеймської сільради Мантуровського району Курської області
 Сейм — річка в Сахалінській області

Інше 
 SEJM (Sovetia Esperantista Junulara Movado) — радянський есперанто-рух у 1962—1978 та 1990—2000 роках.

Див. також 
 Сеймик

Примітки

Посилання 
 Сейм  //